Кириаки «Коринна» Тсопей (; ) — победительница конкурсов красоты и актриса. В 1964 году Тсопей стала первой победительницей конкурса Мисс Вселенная от Греции.

Карьера 
20 июня 1964 года завоевала титул Мисс Греция, (), и ей выпала честь представлять Грецию на конкурсе "Мисс Вселенна-1964"во Флориде. Она была в пятерке лучших наряду с"Мисс Израиль", "Мисс Великобритания" и "Мисс Швеция" и получила корону "Мисс Вселенная", став победительницей конкурса от Греции в первый раз. Она с тех пор несколько раз входила в состав судей на конкурсах красоты. После победы и года работы она продолжила кинокарьеру, появившись в нескольких Голливудских фильмах и телевизионных сериалах, таких как "Человек по имени Лошадь"," Дэниел Бун", "Затерянные в космосе"," Долина кукол"и "Руководство для женатого мужчины". Помимо титула "Мисс Вселенная" и актерской карьеры, Коринна также является председателем организации лечения детей от лейкемии.

Личная жизнь 
Тсопей была замужем дважды. Её первый брак с пластическим хирургом из Беверли-Хиллз, доктором Стивеном Заксом, длился с 1968 по 1978 год. В этом браке родились три сына Коринны: Андреас, Стефанос и Гиоргос. Семья живёт на постоянной основе в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, но часто посещает родственников в Греции. Второй брак Коринны с голливудским театральным и киноагентом Фредди Филдсом (братом лидера группы Шепа Филда) длился с 1981 года до его смерти от рака лёгких в декабре 2007 года.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии, биографические факты о Тсопей
 Конкурс «Звезда Эллады» 1964 года документальный архив Греческой корпорации телерадиовещания

Победительницы конкурса «Мисс Вселенная»
Киноактрисы Греции
Актрисы XX века
Фотомодели Греции